5e Infanteriedivisie (India) - Indiase legereenheid
 5e Infanteriedivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 5e infanteriedivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid